В одиночному розряді тенісного турніру Davidoff Swiss Indoors 1984, який належав до категорії гран-прі, Йоакім Нюстром здобув титул, у фіналі перемігши Тіма Вілкінсона 6-3 3-6 6-4 6-2 .

Сіяні гравці 

 Томаш Шмід (чвертьфінал)
 Хуан Агілера (2-ге коло)
 Йоакім Нюстром (Чемпіон)
 Гільєрмо Вілас (чвертьфінал)

 Хосе Їгерас (1-ше коло)
 Стефан Едберг (півфінал)
 Гайнц Гюнтхардт (1-ше коло)
 Пабло Аррая (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Davidoff Swiss Indoors